Heitersberg ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

 Heitersberg (bis 797 m), Hügelkette im zentralen Schweizer Mittelland im Osten des Kantons Aargau
 Heitersberg (Pass) (657 m), Passhöhe am Heitersberg zwischen Spreitenbach und Oberrohrdorf, Bezirk Baden, Kanton Aargau
 Heitersberg (Spreitenbach), Ort in der Gemeinde Spreitenbach im Bezirk Baden, Kanton Aargau
 Heitersberg (Wolfhalden), Siedlungsplatz in der Gemeinde Wolfhalden im ehemaligen Bezirk Vorderland, Kanton Appenzell Ausserrhoden

Siehe auch:
 Heiterberg
 Heitersbergstrecke
 Heitersbergtunnel
 Heltersberg